Осада Лилля — осады французского города Лилль:

 Осада Лилля (1667)
 Осада Лилля (1708)
 Осада Лилля (1792)